Tenisowy turniej WTA Australian Women’s Hardcourts 2006 odbył się w dniach 2 - 7 stycznia w australijskim Gold Coast na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej i podwójnej 
 Drabinka eliminacji singla i debla

Przypisy 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Australii